TDC steht für:
 TDC A/S (Tele Danmark A/S), einen dänischen Telekommunikationskonzern
 Teutoburger Deputierten-Convent, Zusammenschluss von Studentenverbindungen an deutschen Handelshochschulen
 The Denots Crew, eine Gruppe verschiedener Künstler der Berliner Hip-Hop- und Graffiti-Szene
 Time-to-Digital Converter, ein Zeitmessgerät im Nanosekundenbereich und darunter
 Tiny Desk Concerts, Podcast und Konzertreihe des US-Hörfunknetzwerks NPR
 Torpedovorhaltrechner (engl.: Torpedo Data Computer), ein Rechner für Torpedo-Kursberechnungen
 time-dispersal coding, ein Kodierverfahren bei digitalen Übertragungsverfahren
 Tristan da Cunha, Insel und Inselgruppe im Atlantik
 TDC, Top Dead Centre siehe oberer Totpunkt
 Type Directors Club of New York, weltweite Vereinigung von Typographen
 Abkürzung für Hong Kong Trade Development Council
 einen Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Crompton Engineering Company

TDC